

События 
 763, 15 июня — Затмение солнца, наблюдавшееся в Ашшуре и в XIX веке положенное в основу уточнённой ассирийской хронологии (см. :en:Assyrian eclipse).
 Восстание низов в Ашшуре.
 Циньский князь Вэнь-гун с 700 воинами отправился охотиться на восток.
 Чжэнский У-гун выдал свою дочь замуж за правителя Ху. Собираясь начать войну, он советовался с сановниками. Гуань Ци-сы посоветовал напасть на Ху. У-гун казнил его, правитель Ху узнал об этом и не принял мер предосторожности. Тогда У-гун неожиданно напал на Ху и захватил его.

См. также

Примечания